Отревиль ():
 Отревиль (Вогезы) — коммуна во Франции, департамент Вогезы.
 Отревиль (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Отревиль-сюр-Ла-Ренн () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна.
 Отревиль-сюр-Мозель () — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.